osoby o nazwisku Lustiger:
 Arno Lustiger (1924–2012) – niemiecki historyk i pisarz
 Gila Lustiger (ur. 1963) – niemiecka pisarka
 Jean-Marie Lustiger (1926–2007) – francuski duchowny katolicki, metropolita Paryża